Paedophylax monilicornis är en ringmaskart som beskrevs av Langerhans 1879. Paedophylax monilicornis ingår i släktet Paedophylax och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
monilicornis